Pietro Campedelli, produttore cinematografico italiano che lavora nel mercato del cartone animato
Igor Campedelli, imprenditore italiano, presidente del 
Luca Campedelli, imprenditore e dirigente sportivo italiano, maggior azionista della Paluani e presidente del ChievoVerona
Luigi Campedelli, matematico italiano del XX secolo
Nicola Campedelli, ex calciatore italiano